Elling kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Elling – en bebyggelse og et ejerlav i Elling Sogn, Frederikshavn Kommune
 Elling (Funder Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Funder Sogn, Silkeborg Kommune
 Elling (Ovsted Sogn) – en bebyggelse i Ovsted Sogn, Skanderborg Kommune
 Elling (Østbirk Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Østbirk Sogn, Horsens Kommune
 Elling (film) – en norsk film fra 2001